Nederland:
 Beurs (metrostation), metrostation in Rotterdam
 Station Rotterdam Blaak, tot 1945 Rotterdam Beurs geheten

België:
 Station Beurs (Bitsingen), spoorwegstation in de gemeente Bitsingen
 Beurs (premetrostation), premetrostation in Brussel